szkocki klan Cameron
Miejscowości w USA:
 Cameron – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Coconino
 Cameron – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Cameron
 Cameron – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Cameron – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Cameron – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Moore
 Cameron – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Calhoun
 Cameron – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Le Flore
 Cameron – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Milam
 Cameron – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marshall
 Cameron – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Cameron – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Cameron (ang. Cameron Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Cameron (ang. Cameron Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Cameron (ang. Cameron Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
 Cameron (ang. Cameron Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Cameron (ang. Cameron Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Cameron (ang. Cameron Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cameron (ang. Cameron County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Cameron (ang. Cameron County) – w stanie Teksas
Parafie w USA:
 parafia Cameron (ang. Cameron Parish) – w stanie Luizjana

Postacie:
 James Cameron – kanadyjsko-amerykański reżyser
 Allison Cameron – postać z serialu Dr House
 Cameron Diaz – amerykańska aktorka
 Cameron Crowe – amerykański scenarzysta i reżyser filmowy
 David Cameron – brytyjski polityk, premier Wielkiej Brytanii
 Matt Cameron – amerykański muzyk
 Candace Cameron – amerykańska aktorka
 Kirk Cameron – amerykański aktor, kompozytor i scenarzysta
 Paul Cameron – amerykański psycholog
 Ariane Andrew – amerykańska wrestlerka, która występuje pod pseudonimem Cameron